Rawna – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana
 Rawna – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Rawna – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna